El emblema de la región administrativa especial de Hong-Kong de la República Popular de China consiste en un círculo rojo con borde blanco en donde figura una Bauhinia blakeana blanca, estilizada, de cinco pétalos en el centro. La Bauhinia blakeana blanca tiene el mismo significado que en la bandera. Dentro de la franja blanca, en su parte superior se lee la denominación oficial de Hong Kong en caracteres chinos: “中華人民共和國香港特別行政區" (Hong Kong Región Administrativa Especial de la República Popular China). En la parte inferior está escrito Hong Kong.

Véase también 
 Escudo colonial de Hong Kong.

Referencias 
 Banderas y emblemas de la región administrativa especial de Hong-Kong. Gobierno de Hong Kong. (En inglés) 

Hong Kong
Símbolos de Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong Kong
Hong Kong